Götlunda kan syfta på:

Närke 
 Götlunda socken, Närke – en socken i Närke
 Götlunda landskommun, Närke – en tidigare kommun i Örebro län 1863–1951
 Götlunda församling, Strängnäs stift – en tidigare församling i Strängnäs stift –1975
 Götlunda församling, Västerås stift – en tidigare församling i Västerås stift 1975–2006
 Götlunda kyrka, Närke – en kyrkobyggnad från 1740-talet som tillhör Arbogabygdens församling i Västerås stift
 Götlunda – en tätort i Arboga kommun
 Götlunda distrikt, Närke – ett distrikt i Arboga kommun och Västmanlands län 2016–

Västergötland 
 Götlunda socken, Västergötland – en socken i Västergötland
 Götlunda landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951 
 Götlunda församling, Skara stift– en församling i Billings kontrakt i Skara stift
 Götlunda kyrka, Västergötland – en kyrkobyggnad i  Götlunda församling
 Götlunda distrikt, Västergötland – ett distrikt i Skövde kommun och Västra Götalands län 2016–